Valériane est le nom vernaculaire ambigu donné en français à environ  de plantes de la famille des Valerianaceae, majoritairement du genre Valeriana.

Étymologie 
Bien qu'un rapprochement étymologique soit possible, ce nom ne viendrait pas du latin , c'est-à-dire vaillant, valeureux mais de celui de la province romaine de Valeria, en Pannonie, une ancienne région de l'Europe centrale.

Physiologie et écologie 
Les caractéristiques générales des valérianes sont celles des Valerianaceae, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur description ou leur utilisation.

Utilisation 
Connue pour ses effets sur le sommeil, c'est l'espèce Valeriana officinalis qui est le plus fréquemment prescrite sous sa forme galénique SIPF (suspension intégrale de plantes fraîches).

Liste d'espèces appelées « valériane » 
Note : Plusieurs noms peuvent correspondre à un ou plusieurs taxons.
 Grande Valériane - Valeriana phu
 Valériane officinale - Valeriana officinalis L. ou Valériane des collines ou Valériane à petites feuilles ou Valériane sauvage
 Valériane africaine - Fedia cornucopiae, ou corne d'abondance
 Valériane celtique - Valeriana celtica
 Valériane dioïque - Valeriana dioica
 Valériane à feuilles diverses - Valeriana versifolia
 Valériane à feuilles de globulaire - Valeriana apula
 Valériane à feuilles rondes - Valeriana rotundifolia
 Valériane des montagnes - Valeriana montana
 Valériane des prés - Valeriana pratensis
 Valériane rouge - Centranthus ruber
 Valériane des tourbières - Valeriana uliginosa
 Valériane tubéreuse - Valeriana tuberosa

Aspects culturels

Prénom 
 Valériane est un prénom révolutionnaire, resté assez rare tout au long du . Il est de nouveau donné assez souvent à partir des années 1970, et jusqu’à une centaine de fois par an dans les années 1990. Dans les années 2000, il redescend à une vingtaine d’attributions annuelles. Il se fête le .

Calendrier républicain 
La valériane voyait son nom attribué au  du mois de floréal du calendrier républicain, généralement chaque 13 mai du calendrier grégorien.

Voir aussi

Notes 

Flore (nom vernaculaire)
Valerianaceae (Cronquist)
Nom de plante ambigu
Plante magique
Prénom révolutionnaire